

Скарбошево — село в гміні Нарушево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Скарбошево — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства